Só Você pode se referir a:

Só Você (Para Ouvir e Dançar), álbum de Tim Maia
Só Você (canção), composta por Vinicius Cantuaria e gravada por Fábio Júnior
 Only You (filme), com Marisa Tomei e Robert Downey Jr., traduzido no Brasil como Só Você
 Tú o nadie, telenovela mexicana (1985) exibida no Brasil com o título Só Você

Ver também

Desambiguações de artes